EDDS steht für:
 Ethylendiamindibernsteinsäure
 Flughafen Stuttgart (ICAO-Code)
 Bahnhof Dortmund-Dorstfeld Süd (DS100-Code), Bahnhof in Dortmund-Dorstfeld

Abkürzung